Пустоши Элментейта (), также Леса Отуту () или Утуту (), — лавовое плато в Кении, покрывающее территорию площадью приблизительно 36 кв. км. Плато преимущественно покрыто густыми засушливыми лесами, в частности можжевельниковыми и мутизиевыми (). На плато можно также найти жасмин и .

Земля принадлежала кенийскому бизнесмену и политику . Он купил эту землю в 1980 году у Артура Коула. Коул в свою очередь купил её в 1968 году у британского офицера , известного своим участием в битве за Арнем. Земля непригодна для мелкомасштабного культивирования или разведения крупного рогатого скота, поскольку она покрыта густым кустарником, растущим из-за обилия лавовых валунов.

География 
Земли усеяны , образованными в эпоху Голоцена. Высшая точка плато — 2126 м. Плато расположено между озером Элментейта и вулканом Опуру, находится на южной стороне . На плато находятся некоторые видные вершины, такие как Хорсшу-Кратер () и Скаут Хэт Хилл ().

Озёра Накуру (1770 м) и Элментейта (1786 м) располагаются в самой низкой точке плато.

И хотя возле плато находятся активные вулканы, в последнее время извержений не было.

Население 
Территория сильно деградировала с 1980-х годов, будучи убежищем для недовольных и лишённых гражданских прав людей, поскольку люди тут прибегали к добыче древесного угля, браконьерству и варению . Кроме того, на северо-восточном углу пустошей был основан центр торговли Soko Mjinga, где можно торговать добытыми ресурсами.

Условия жизни в пустошах привели к вспышке кожного лейшманиоза, который был вызван переносчиками заболевания капским даманом и москитами. Единственный источник воды находился рядом со старой железной дорогой на восточном крае пустошей. Станция Эбурру (ныне несуществующая) находится на окраине Элментейта и ​​примечательна паровыми конденсаторами, изготовленными из нефтяных бочек и листов из гофрированного железа. Такие устройства используются местными жителями для получения воды.

В лавовых трубках и пещерах также поселились беженцы после политического кризиса в 2008 году.

Примечания 

Эрозионные формы рельефа
Лесные массивы Кении